Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (скорочено МЦГБЯ; також відомий як Babyn Yar Holocaust memorial center, скорочено BYHMC) — приватний, російський проєкт меморіалу жертвам Голокосту у Бабиному Яру в Києві започаткований 29 вересня 2016 року. Проєкт у 2016 році з'явився з ініціятиви та коштом російських бізнесменів Міхаіла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана, через що його також називають прокремлівським та антиукраїнським. На противагу цьому приватному проєкту спонсорованого російськими олігархами, українські історики та громадські діячі створили у 2017 році, на базі Інституту історії України НАН, проєкт Національного меморіального центру «Бабин Яр» який було розроблено впродовж двох років та представлено українській громадськості у лютому 2019 року.

Від самої появи у 2016 році цього приватного прокремлівського проєкту, він викликав суттєві застереження у представників наукової спільноти та єврейської громади України через накинуту російськими спонсорами-замовниками олігархами Міхаілом Фрідманом, Павлом Фуксом, та Германом Ханом неприйнятну антиукраїнську ідеологію меморіалу. Відомий український громадський діяч та радянський дисидент єврейського походження Йосиф Зісельс назвав цей проєкт «троянським конем» російського президента Володимира Путіна, з допомогою якого він збирається нав'язувати світові російський антиукраїнський наратив, що українці антисеміти, націоналісти, фашисти, та нацисти. Голова наглядової ради МЦГБЯ відкинув компромісну позицію об'єднання обидвох проєктів, що може свідчити про наявність у них підступних планів щодо України. Концепція приватного проєкту передбачає «спекулятивний наголос на Радянському Союзі як об'єкті пам'яті, Бабин Яр без неєврейських жертв (там прямо написано, що військовополонених, душевнохворих, націоналістів, комуністів розстріляно й поховано не в Бабиному Яру) і пособництво у Голокості» тощо. У травні 2020 року з закликом до української влади зупинити антиукраїнський проєкт меморіалу про Бабин Яр спонсорований за гроші російських олігархів у часи російської військової агресії в Україні виступили понад 750 українських інтелектуалів.

У 2020 році СБУ повідомило керівника Кабінету міністрів України Дмитра Шмигаля про ризики, які несе в собі російський Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, оскільки запропонований російський проєкт меморіалу може використовуватися Росією для дискредитації України на міжнародній арені та поширення неправдивих звинувачень супроти України. В СБУ порадили Кабінету міністрів України, створювати меморизацію трагедії Бабиного Яру на основі української концепції Національного меморіального центру «Бабин Яр», а не на основі російської концепції МЦГБЯ. Однак вже через кілька місяців, у лютому 2021 року, стало відомо, що експертів СБУ, які у 2020 році попереджали керівництво КМУ про загрозу національній безпеці у зв'язку з діяльністю російського проєкту МЦГБЯ було звільнено; тоді ж у лютому 2021 року керівництво МЦГБЯ зробило запит до СБУ, у відповідь на який СБУ повідомило про зміну їхньої оцінки діяльності МЦГБЯ й про поточну відсут­ність будь-якої небезпеки у російському проєкті.

Історія створення

Обговорення приватного проєкту меморіалу з керівництвом України 
Про створення меморіалу було оголошено у вересні 2016 році у Києві; на церемонії були присутні Мер Києва Віталій Кличко та тодішній Президент України Петро Порошенко. Слід підкреслити, що тодішній президент України Петро Порошенко не виступав за приватний меморіал «Бабин Яр» коштом російських бізнесменів, натомість на всіх нарадах за участі керівництва Адміністрації президента акцентувалося на тому, що президент обстоює державну концепцію національного Меморіального центру «Бабин Яр», яку мають розробляти українські науковці.

29 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду «Меморіал Голокосту „Бабин Яр“», під час якої висловив підтримку необхідності будівництва приватного Меморіального центру пам'яті жертв Голокосту в Бабиному Яру коштом російських бізнесменів Міхаіла Фрідмана, Павла Фукса та Германа Хана. За підсумком відеоконференції між керівництвом проєкту та президентом України Володимиром Зеленським також було погоджено, що робочу групу зі створення приватного Меморіалу Голокосту «Бабин Яр» очолить голова ОПУ Андрій Єрмак. Рішення президента Зеленського викликало осуд серед українських інтелектуалів, які заявили, що підтримка Зеленським приватного проєкту меморіалу в Бабиному Яру, який фінансується переважно російськими олігархами, свідчить про про нерозуміння та ігнорування Зеленським питань національної безпеки України.

Реакція Київради щодо будівництва російського Меморіалу «Бабин Яр» 
На початку лютого 2021 року керівництво російського проєкту меморіалу «Бабин Яр» подало завку про отримання в оренду земельних ділянок на території Бабиного Яру, для будівництва будівель для іхнього проєкту Меморіалу «Бабин Яр». Це питання мало розглядатися Київрадою 11 лютого 2021 року, однак в останній момент його було знято з порядку денного Київради на 11 лютого 2021 року, через заклики громадськості Києва зупинити будівництво російського Меморіалу «Бабин Яр». Після цього 15 лютого 2021 року представники української громадськості, серед яких, серед інших, були письменники Юрій Андрухович та Оксана Забужко, журналісти Віталій Портников та Микола Княжицький, кримсько-татарський політик Мустафа Джемілєв, історик Володимир В'ятрович та активіст Сергій Стерненко, розпочали збір підписів із закликом до Київради припинити підтримку російського проекту меморіалізації Бабиного Яру.

Згодом, 15 лютого 2021 року, депутат Київради від партії «Голос» Олександр Лінчевський зареєстрував проект рішення про заборону використання російських грошей у міських проектах Києва, як, наприклад, у російському проєкті меморіалу «Бабин Яр».

Реакція СБУ щодо будівництва російського Меморіалу «Бабин Яр» 
У 2020 році СБУ повідомило голову Кабінету міністрів України Дмитра Шмигаля про ризики, які несе в собі російський Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр (скорочено МЦГБЯ, також відомий як Babyn Yar Holocaust memorial center, скорочено BYHMC). Зокрема, в СБУ вважають, що меморизація трагедії Бабиного Яру повинна створюватися на основі української концепції Національного меморіального центру «Бабин Яр», а не російської, оскільки запропонований російський Меморіал «Бабин Яр» може використовуватися Росією для дискредитації України на міжнародній арені та поширення неправдивих звинувачень супроти України.

Кількома місяцями по тому, у лютому 2021 року стало відомо, що експертів СБУ, які у 2020 році попереджали керівництво КМУ про загрозу національній безпеці у зв'язку з діяльністю російського проєкту МЦГБЯ, було звільнено; тоді ж у лютому 2021 року керівництво МЦГБЯ зробило запит до СБУ, у відповідь на який СБУ повідомило про зміну їхньої оцінки діяльності МЦГБЯ й про поточну відсут­ність будь-якої небезпеки у російському проєкті. Зокрема у листі-відповіді керівництву МЦГБЯ СБУ зазначило, що…на сьогоднішній день інформація щодо спроб різноманітних іноземних структур використати проєкт МЦГБЯ на шкоду національній безпеці не підтверджується.

Керівництво

Наглядова та Громадська ради 

Від заснування проєкту у 2016 році, головними членами Наглядової ради фонду були три російські олігархи: Михайло Фрідман, Герман Хан та Павло Фукс. Коли тоді у 2016 році вони почули, що цьому російському проекту є опір в Україні, то почали запрошувати до наглядової ради «весільних генералів». Тому 19 березня 2017 року було засновано Наглядову раду фонду й її членами, окрім трьох російських олігархів, стали Натан Щаранський, Віктор Пінчук, Ірина Бокова, Яків Дов Блайх, Святослав Вакарчук, Володимир Кличко, Александр Квасневський, Йошка Фішер, Джо Ліберман, Рональд Лаудер, Світлана Алексієвич та Леонід Кравчук.

Керівництво МЦГБЯ публічно неодноразово висловлювало готовність включити до його Наглядової ради представників вищої української влади, однак у своїй заяві від травня 2020 року українські інтелектуали зазначили що…все має відбуватися із точністю до навпаки: лише українські державні інституції, відповідальні за розробку проєкту меморіялу, мають запрошувати іноземних експертів до участи в його колеґіяльних органах.28 травня 2017 року створено Громадську раду фонду.

Виконавчий, генеральний та арт директори 

З 2016 по 2019 рік виконавчою та стратегічною директоркою проєкту була Яна Барінова, а генеральним директором був Марек Сівець. Восени 2019 року Барінова покинула проєкт, а Сівєца понизили у рангу: замість позиції генерального директора проєкта він став старшим радником із міжнародних зв'язків по ЄС, а гендиректором став Макс Яковер.

З осені 2019 року артдиректором меморіалу є російський режисер Ілля Хржановський.

Наукова рада 
З 2016 року головним істориком Наукової ради був нідерландський вчений Карел Беркґоф, але він покинув цю посаду у січні 2020 й вирішив не продовжувати контракт із керівництвом проєкту, оскільки він заявив, що більше не може публічно підтримувати цей проєкт «з етичних міркувань» через потребу «захищати свою професійну репутацію». У травні 2020 року на базі Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» створено два науково-дослідних інститути: Інститут дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру (директор — Владислав Гриневич) та Інститут історії Голокосту в Україні і Східній Європі (директор — Андрій Руккас). Коментуючи завдання Інституту дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру, Владислав Гриневич наголосив:Наші головні принципи — компетентність, наукова незалежність і водночас чутливість у висвітленні трагічної історії Бабиного Яру, а також повна відкритість до дискусій. Бабин Яр — один з найвиразніших символів Голокосту і насильства двох тоталітарних режимів — гітлерівського і сталінського. Голод, розстріли під час терору наприкінці 1930-х; вбиті в часи німецької окупації євреї, роми і сінті, душевнохворі, військовополонені, українські націоналісти, комуністи, пересічні кияни, — увесь цей жахливий насильницький досвід має бути ретельно описаний і осмислений. При цьому треба нарешті покласти край «конкуренції жертв», а також прояснити різницю між західно- і східноєвропейською моделями пам'яті, яка полягає у тому, що Захід ніколи не зазнавав репресій сталінського режиму і не був полем для комуністичних експериментів. Ми маємо також цінувати єдність у різноманітності. Сьогодні в Україні діють державні і недержавні ініціативи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, які мають взаємодіяти, не поборюючи, а посилюючи одна однуГендиректор меморіалу «Бабин Яр» — про Хржановського, «ДАУ» та історичну пам'ять. the-village.com.ua, 28 квітня 2020.

Плани МЦГБЯ щодо відкриття меморіалу на території Бабиного Яру 

6 вересня 2019 року журі міжнародного архітектурного конкурсу одноголосно обрало найкращий проєкт майбутнього Меморіального центру, автором якого виступила команда астрійського архітектурного бюро Querkraft Architekten з австрійським ландшафтним архітектором «Kieran Fraser Landscape Design».

Орієнтовна вартість меморіалу, згідно з заявами російських спонсорів проекту, становитиме $100 млн. Відкриття меморіалу планується у 2023 році.

Об'єкти відкриті МЦГБЯ на території Бабиного Яру 
Станом на 2021 рік на території Бабиного Яру, а саме на території державного Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» (а не території виділеній МЦГБЯ Київрадою) зусиллями МЦГБЯ побудовано два об'єкти-МАФи (МАФ — мала архітектурна форма, що не потребує дозволу Київради). Це інсталяція «Дзеркальне поле», що відкрилася у вересні 2020 року та символічна синагога як «місце для роздумів», що відкрилася у травні 2021 року. Однак за словами громадського діяча Йосифа Зісельса обидва об'єкти насправді не є МАФами, бо значно перевищили габарити, передбачені для малих архітектурних форм (МАФ повинен бути в висоту не більше 4 метрів, а за площею не більше 20 «квадратів»).

У вересні 2020 року на території державного Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» було відкрито інсталяцію «Дзеркальне поле»; інсталяція складається з колон, які мають отвори від куль. Згодом розгорівся скандал після того як виявилося, що у створенні інсталяції «Дзеркальне поле» брали участь українські військові Третього окремого полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, які допомагали створити отвори для куль у інсталяції; частина громадськості критикували факт участі українських війкових у контроверсійному проєкті МЦГБЯ який фінансують коштом російських меценатів.

Наприкінці 2020 року стало відомо, що МЦГБЯ планує збудувати синагогу на території Кирилівського православного цвинтаря, що входить безпосередньо до складу Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»; зокрема у вересні 2020 року МЦГБЯ повідомило, що створює «тимчасову малу архітектурну форму Артоб'єкт „Інсталяція Бабин Яр“». У травні 2021 року МЦГБЯ закінчив будиівництво та відкрив на території Бабиного Яру символічну синагогу як «місце для роздумів» у вигляді книги, яку спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц. Зведення цієї синагоги яку через скандальність цього проєкту назвали «синагогою-МАФом»; супроводжувалося протестами з боку української громадськості та єврейських організації України. Серед претензій протестувальників були відсутність громадського обговорення цього проєкту, відсутність дозволу на повноцінне будівництво синагоги (МЦГБЯ отримало дозвіл лише на бідівництво МАФУ — малої архітектурної форми) та факт того, що синагогу встановили на території Кирилівського православного кладовища, що суперечить як українському законодавству так і релігійнім єврейським канонам. У березні 2021 року Міжнародний меморіальний благодійний фонд «Бабин Яр» подав судовий позов у Київському окружному адміністративному суді до Міністра культури України з вимогою скасувати дозвіл на будівництво синагоги МЦГБЯ на території Кирилівського православного кладовища. В Українському інституті національної пам'яті (УІНП) коментуючи ситуацію зазначили, що будувати релігійні споруди в Бабиному Яру можна, але суворо дотримуючись плану організації території заповідника і лише після громадських слухань та дозволу Мінкульту; голова УІНП Антон Дробович зазначив, що «За планом організації заповідника, передбачено ряд культових споруд на території Бабиного Яру в спеціально відведеному місці. Це можуть бути різні споруди різних конфесій, в тому числі і синагога. Що дуже важливо — не на єврейському, і не на православному цвинтарі».

Організації, що виступили на підтримку МЦГБЯ 
У червні 2021 року Об'єднана єврейська община України на чолі з Ігорем Коломойським опублікувала публічну заяву щодо «підтримки більше ніж 100 єврейських громад будівництва меморіалу в Бабиному Яру Меморіальним центром Голокосту „Бабин Яр“»; як зазначає видання risu.ua у повідомленні Об'єднаної єврейської общини України не конкретизовано, які саме «100 єврейських громад» підтримують таке звернення.

Критика

Російське походження проєкту та антиукраїнський наратив 
У 2016 році коли російські керівники та засновники шукали учасників у цьому приватному проєкті проєкті, приєднуватися до його створення відмовилися низка українських та закордонних діячів, як-от Тимоті Снайдер, Йосиф Зісельс, Анатолій Подольський, Віталій Нахманович тощо через його «російське» походження та неприйнятність створення меморіалу жертвам Бабиного Яру з російським наративом.

Від самої появи у 2016 році цього приватного проєкту Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (МЦГБЯ) він викликав суттєві заперечення представників української наукової спільноти та єврейської громади. Зокрема, сильна недовіра в українському суспільстві до цього проєкту виникла через накинуту російськими спонсорами-замовниками олігархами Міхаілом Фрідманом, Павлом Фуксамном, та Германом Ханом неприйнятної антиукраїнської ідеології та проросійського наративу. За словами українського громадського діяча єврейського походження Йосифа Зісельса цей приватний проєкт за гроші російських олігархів — це «троянський кінь» російського президента Володимира Путіна, з допомогою якого він збирається нав'язувати світові російський антиукраїнський наратив, що українці антисеміти, націоналісти, фашисти, та нацисти. Зісельс також зазначив, що хоча формально цей проєкт й спонсорує Фрідман, Хан та Фукс, та реальним його керманичем є куратор російської війни проти України при президенті Путіні Владислав Сурков. Практично одночасно з появою цього проєкту приватного меморіалу, у 2017 році українські історики, які не погоджувалися з концепцією кремлівського проєкту, об'єдналися в робочу групу на базі Інституту історії України НАН та створили проєкт національного Меморіального центру «Бабин Яр» який було розроблено впродовж двох років та представлено українській громадськості у лютому 2019 року.

У листопаді 2017 року після того як на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося публічне обговорення першої версії 34-сторінкового наративу під назвою «Загальний огляд базового історичного наративу Меморіального центру Голокосту „Бабин Яр“». Українські інтелектуали вкрай негативно відгукнулися про сенси які цей наратив пропагує й назвали його прокремлівською та антиукраїнською ідеологічною диверсією. Згодом, у жовтні 2018 року керівництво проєкту випустило оновлену версію 269-сторінкового наративу під назвою «Базовий історичний наратив Меморіального центру Голокосту „Бабин Яр“», у якому за словами керівництва МЦГБЯ нібито було усунуто недоліки які було знайдено у попередній версії наративу; однак українські науковці зазначили, що основне послання першої версії означає, що й подальші обговорення проєкту МЦГБЯ є ширмою для просування насправді російського проєкту й як підкреслив історик В'ячеслав Ліхачов:У другому повному тексті наративу артикульована відмова від використання терміну «колаборація», який піддали жорсткій критиці історики після оприлюднення попередньої версії цього тексту. Однак така відмова видається тактичною [й здається малоймовірним,] що ініціатори меморіалу прислухалися до критики й швидше обговорюваний текст взагалі не слід серйозно обговорювати, тому що він має очевидну мету — «замилити очі» громадськості. […] Немає ніяких гарантій, що після того, як процес будівництва меморіалу стане незворотним (якщо це відбудеться), експозиція буде відповідати сформульованим на папері принципам.Згодом у грудні 2018 року під час громадських слухань у Комітеті ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, зауваження щодо спонсорування російськими олігархами Фрідманом, Ханом та Фуксом висловив депутат ВРУ Микола Княжицький, зазначивши:…але вони для нас [Фрідман, Хан та Фукса] є громадянами країни, яка сьогодні вбиває наших людей — вони громадяни Росії. Сьогодні гинуть українські солдати! Вони кожен день гинуть! […] Саме тому, розуміючи це, і це розуміє дуже багато людей в України, які вийдуть туди і не допустять цього будівництва. […] Українське суспільство має гарантувати, що на гроші громадян іншої держави не буде створюватися контент, який паплюжить [український] народ і нашу країну. Крапка.Згодом у травні 2020 року з закликом до української влади зупинити антиукраїнський проєкт меморіалу про Бабин Яр спонсорований за гроші російських олігархів у часи російської військової агресії в Україні виступили понад 750 інтелектуалів серед представників української культурної та наукової спільноти. Зокрема українські інтелектуали заявили, що вважають…що цілковита залежність проєкту МЦГБЯ від іноземних інвесторів повністю підпорядковує приватний проєкт меморіялу зовнішнім чинникам та інтересам і позбавляє українське суспільство можливостей впливу на нього… Питання щодо вшанування жертв Бабиного Яру й облаштування в ньому меморіялу повинно перебувати винятково у віданні та під контролем української держави й українського громадянського суспільства і не може бути передане в руки іноземних громадян чи приватних структур.Пізніше у липні 2020 року на дискусії присвяченій ситуації навколо приватного проросійського проекту Меморіалу в Холодному Яру (МЦГБЯ), керівник УІНП Антон Дробович заявив, що…наразі, враховуючи ступінь руйнівної кількості скандалів, пов'язаних із проєктом МЦГБЯ, держава на сьогодні не має жодних підстав для того, щоб у якийсь спосіб публічно брати участь у заходах цієї ініціативи.У січні 2021 року, на пресконференції в Прес-центрі Українського кризового медіа-центру присвяченій Міжнародному дню пам'яті Голокосту, група українських науковців та громадських діячів виступили категорично проти втілення у життя приватного проєкту меморіального комплексу Бабин Яр (більш відомого як Babyn Yar Holocaust memorial center чи скорочено BYHMC). Серед науковців та громадських діячів, що брали участь у пресконференції, були діяч українського єврейського руху та спів-президент україно-єврейської ГО ВААД України Йосиф Зісельс, заступник голови Робочої групи по створенню Української національної концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру професор Інституту історії України НАНУ Олександр Лисенко та ректор Відкритого православного університету Георгій Коваленко. Зокрема, учасники пресконференції заявили, що створенням подібних проєктів має займатися виключно Українська держава, а не приватні структури із країни агресора — Росії.

У грудні 2020 року керівник факультету українознавства Торонтського університету Павло-Роберт Магочі виступив із лекцією де зазначив, що «приватно фінансований „російський“ проєкт суперечить інтересам України» та повідомив, що Світовий Конґрес Українців (СКУ) у грудні 2020 року підписав Меморандум про співпрацю з Урядом України для сприяння у завершенні трьох меморіальних проектів — Голодомору, Небесної Сотні та Бабиного Яру — й де зазначалося, що СКУ підтримує саме Український державний проєкт для Бабиного Яру (Проєкт розширеного Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»). Згодом у серпні 2021 року Світовий Конґрес Українців виступив з офіційною заявою, що СКУ готові надати понад 20 мільйонів доларів США на підтримку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» та зауважили, що…російські та радянські наративи спотворювали історію України, неправдиво зображаючи українців злочинцями, а не жертвами жахливих нацистських злочинів. Щоб захистити історію України від політичних маніпуляцій та дезінформації, ключові меморіальні проєкти, такі як Бабин Яр, повинні бути відповідальністю виключно української держави, а не підпорядковуватися приватним інтересам [МЦГБЯ].У квітні 2021 року проти російського проєкту Меморіалу в Бабиному Яру виступив український телеведучий та політик Сергій Притула та підкреслив, що він відстоює український варіант меморіалізації Бабиного Яру (Проєкт розширеного Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»). Згодом у червні 2021 року з публічну заяву проти російського проєкту Меморіалу в Бабиному Яру (МЦГБЯ) оприлюднила спільнота Українського католицького університету (УКУ), яка у своїй заяві зазначила, що сьогодні за повного ігнорування українською владою голосів української громади які виступають проти російського проєкту вже…повним ходом іде меморіялізація [Бабиного Яру]- цього стражденного місця — за фактично російським сценарієм, схваленим Меморіяльним центром Голокосту «Бабин Яр» (МЦГБЯ)Звернення Українського католицького університету щодо ситуації довкола меморіялізації Бабиного Яру . ucu.edu.ua. 15 червня 2021.

Незаконне отримання земельної ділянки у заповіднику «Бабин Яр» 
У 2017 році було визначено місце будівництва меморіалу на території національного меморіального заповідника «Бабин Яр». Як згодом з'ясувалося, у 2017 році права на оренду близько 7,8 гектарів землі (дві земельні ділянки: одна на 22,3 тис. м2 строком на 25 років, тобто до 2034 року, а інша 54,8 тис. м2 строком на 5 років, який було поновлено ще на 5 років у 2018 році рішенням Київради тобто до 2023 року за посередництва російського олігарха Павла Фукса викупили у українського олігарха та політика від ОПЗЖ Вадима Рабіновіча за 2,7 млн $ (75 млн ₴ за тодішнім обмінним курсом). За повідомленням українських журналістів Рабінович у 2005—2009 роках не зовсім законно отримав право на оренду у Київради цих двох ділянок землі в Бабиному Яру строком, відповідно, на 25 та 5 років для будівництва меморіалу, який так і не збудував.

За припущенням історика В'ячеслава Ліхачова оскільки ділянку землі під будівництво меморіалу було передано на сумнівних підставах, відповідно міськрада Києва має в судовому порядку оскаржити передачу у 2009 році цієї землі Вадиму Рабіновічу (й подальшу пере-передачу Рабіновічем прав на оренду цієї земельної ділянки російському керівництву меморіалу у особі Павла Фукса).

Участь у проєкті меморіалу російського режисера Іллі Хржановського 
29 квітня 2020 з'явився лист українських діячів культури, в якому вони закликали наглядову раду Меморіалу звільнити з посади художнього керівника центру російського кінорежисера Іллю Хржановського та поновити діяльність Громадської ради Меморіалу. У листі йшлося про те, що методи Хржановського «не мають нічого спільного з вшануванням пам'яті жертв Голокосту» і прагнуть «симулювати» моральні вибори минулих трагедій, а не запобігати їх виникненню.

З критикою концепції Хржановського виступила і колишня виконавча директорка проєкту Яна Барінова: 

Методи Хржановського передбачають побудову «психометричних алгоритмів», участь у експериментах, «в яких відвідувачі опинятимуться, зокрема, в ролі жертв, колаборантів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи» тощо». Представлена Хржановським концепція Меморіалу провокує шоковий досвід, а не пам'ятання та розмірковування.

Реакція керівництва проєкту: спроба відбілити імідж 
У відповідь на скандал у квітні 2020 року, що розгорівся навколо призначення художнім керівником проєкту російського режисера Іллю Хржановського, керівництво меморіалу заявили, що на 100 % підтримують Хржановського й не збираються його звільняти.

Згодом, українські ЗМІ дізналися, що реакцією на скандал навколо прокремлівського проєкту Меморіальний центру в Бабиному Яру став пошук антикризових піарників для відновлення іміджу; зокрема, керівництво проєкту у травні 2020 року пропонувало топ PR компаніям на українському ринку гонорар у 200 тисяч доларів для початку компанії з відбілювання проросійського іміджу проєкту. Не відомо яка сама PR компанія виграла цей контракт, але відомо, що кілька великих українських PR компаній, зокрема компанія Gres Todorchuk, публічно заявили, що у травні 2020 року вони відмовилися брати замовлення по відбіленню проросійського іміджу проєкту. Одним із напрямків відбілювання іміджу проєкту стало запуск PR кампанії по просуванню тези, що проєкт фінансується не «російськими бізнесмени», а «бізнесменами єврейсько-українського походження».

Примітки

Посилання 
  (з червня 2020 року http://babiyar.org/  переадресовує на http://babynyar.org/ )   

 Загальний огляд базового історичного наративу Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (україномовна версія від листопада 2017) на сайті babiyar.org
 Базовий історичний наратив Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»  (англомовна версія від жовтня 2018) на сайті babiyar.org 
 narrative Базовий історичний наратив Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (україномовна версія від жовтня 2018) на сайті babiyar.org
 Базовий історичний наратив Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (україномовна версія від листопада 2018) на сайті babiyar.org
 
Музеї Києва
Музеї Голокосту
Російська пропаганда

Засновані в Україні 2016